Ditrupa brevituba är en ringmaskart som beskrevs av Chiplonkar och Tapaswi 1973. Ditrupa brevituba ingår i släktet Ditrupa och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
brevituba